Wolffsohn ist der Familienname folgender Personen:

 David Wolffsohn (1855–1914), Unternehmer und Zionistenführer
 Karl Wolffsohn (1881–1957), Verleger, Unternehmer und Kinopionier, Großvater von Michael Wolffsohn
 Michael Wolffsohn (* 1947), Historiker

Siehe auch:
 Wolfsohn
 Wolffson
 Wolfson